Other People ist der Titel folgender Filme:

 Other People (2016), Tragikomödie von Chris Kelly
 Other People (2021), Filmdrama von Aleksandra Terpińska